Leiderer ist der Familienname folgender Personen: 

 Eric Leiderer (* 1972), deutscher Gewerkschafter
 Paul Leiderer (* 1944), deutscher Physiker